Blue Mountain (Mississipí), població dels Estats Units a l'estat de Mississipí
 Cafè Blue Mountain, classe de cafè que es cultiva a les Blue Mountains de Jamaica
 Pic Blue Mountain, muntanya més alta de Jamaica i un dels cims més alts del Carib